Příjmení Kružík nosí více významných osobností:

 Helena Kružíková (1928–2021) – česká herečka
 Miroslav Kružík – rozcestník
 Richard Kružík (* 1978) – český houslista a pedagog